Por Bentley pode estar à procura de:
Walter Owen Bentley, um empresário e engenheiro britânico
Bentley, a empresa automobilística britânica de automóveis de luxo
Bentley (Illinois)
Bentley (Kansas)
Bentley (Austrália)

Desambiguação